Burn the Witch – singolo dei Queens of the Stone Age del 2006
 Burn the Witch – singolo dei Radiohead del 2016
 Burn the Witch – manga di Tite Kubo del 2018